Gerulf (starszy) – hrabia we Fryzji w I połowie IX w., ojciec Gerulfa młodszego
 Gerulf (młodszy) – hrabia we Fryzji w II połowie IX w., syn Gerulfa starszego